Kauha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kauha (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kauha (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar